Miejscowości w Polsce:
 Kliczewo Duże
 Kliczewo Małe